Lars Benzelstierna kan syfta på:

Lars Benzelstierna (mineralog) (1680–1755), en svensk mineralog och ämbetsman inom bergsindustrin, samt titulärlandshövding
Lars Benzelstierna (biskop) (1719–1800), en svensk professor och biskop
Lars Benzelstierna (äventyrare) (1759–1808), en svensk politisk äventyrare